Le patronyme Lorquet est porté par plusieurs personnalités (classement par ordre alphabétique)
 Jean-Claude Lorquet (1935-), chimiste belge ;
 Pierre Lorquet (1966-), écrivain belge.